Henseler ist der Familienname folgender Personen:

 Annelie Kever-Henseler (* 1947), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Carolin Henseler (* 1987), deutsche Moderatorin, Fernsehjournalistin, Schauspielerin, Produzentin und Sängerin
 Ernst Henseler (1852–1940), deutscher Maler
 Franz Seraph Henseler (1883–1918), deutscher Maler

 Maren Henseler (* 1983), deutsche Fußballspielerin
 Marion Henseler (1894–1985), deutsche Malerin
 Matthias Henseler (1887–1964), deutscher Politiker (Zentrum, CDU), MdL
 Nathalie Henseler (* 1975), Schweizer Unternehmerin und Buchautorin
 Rudolf Henseler (* 1949), deutscher Ordenspriester und römisch-katholischer Theologe
 Wolfgang Henseler (* 1952), deutscher Kommunalpolitiker (SPD), Bürgermeister von Bornheim

Siehe auch:
 Hänseler
 Hensler
 Henssler